«Балла́да о ма́леньком се́рдце» — российский мюзикл на музыку Алексея Миронова, стихи и либретто Владислава Маленко и Дениса Руденко. Поставлен театральной компанией «Айвенго». Премьера состоялась 19 декабря 2015 года в театре «Айвенго в Измайлово» в Москве, Россия.

История 
Работа над созданием мюзикла у команды из двухсот человек заняла более двух лет. Сюжет на основе реальных событий изначально создавался для киносценария. Режиссёром постановки выступила Нина Чусова, художником по костюмам — Анастасия Глебова, художником по свету — Тарас Михалевский, сценографом — Владимир Мартиросов. Хореографию ставил Алексей Фроленков. Музыкальный руководитель мюзикла - Светлана Кузьмина.

Премьера состоялась 19 декабря 2015 года в театре «Айвенго в Измайлово».

Актёрский состав 
Состав труппы — 170 человек, из которых 50 — дети в возрасте от 6 до 15 лет.

Реакция 
Мюзикл «Баллада о маленьком сердце» был хорошо принят публикой. Зрительская оценка на сайте журнала «Афиша» составляет 4,6 звёзд из 5 (по данным на март 2017 года). Из 16 рецензий к отрицательным относятся только 1, остальные 15 — положительные.

Писатель Сергей Лукьяненко в своём блоге в Живом Журнале назвал «Балладу о маленьком сердце» «очень светлым, очень добрым, очень позитивным мюзиклом, достойным того, чтобы прийти на него всей семьей». Валерия Кокорева из Московского комсомольца назвала мюзикл «историей, которую обязательно нужно увидеть».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница мюзикла  

Российские мюзиклы
Мюзиклы 2015 года